Гексамедьнеодим — бинарное неорганическое соединение
неодима и меди
с формулой CuNd,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Гексамедьнеодим образует кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P mma,
параметры ячейки a = 0,8064 нм, b = 0,5058 нм, c = 1,0113 нм, Z = 4,
структура типа гексамедьцерия CeCu
.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 910°С .

При температуре 6,1 К в соединении происходит антиферромагнитный переход .

Примечания